Un beau matin peut faire référence à :
 Un beau matin, film réalisé par David et Charlotte Lowe sorti en 2005 ;
 Un beau matin, court métrage réalisé par Serge Avédikian sorti en 2005 ;
 Un beau matin, titre québécois de Come Early Morning, film réalisé par Joey Lauren Adams, sorti en 2006 ;
 Un beau matin (2022), film français réalisé par Mia Hansen-Løve.